|-
| 139901 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139902 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139903 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139904 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139905 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139906 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139907 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139908 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139909 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139910 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139911 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139912 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139913 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139914 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139915 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139916 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139917 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139918 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139919 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139920 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139921 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139922 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139923 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139924 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139925 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139926 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139927 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139928 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139929 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139930 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139931 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139932 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139933 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139934 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139935 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139936 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139937 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139938 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139939 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139940 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139941 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139942 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139943 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139944 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139945 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139946 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139947 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139948 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139949 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139950 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139951 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139952 - ||  || 11 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139953 - ||  || 7 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139954 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139955 - ||  || 10 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139956 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139957 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139958 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139959 - ||  || 14 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139960 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139961 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139962 - ||  || 17 septembrie 2001 ||  || 
|-
| 139963 - ||  || 18 septembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139964 - ||  || 18 septembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139965 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139966 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139967 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139968 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139969 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139970 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139971 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139972 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139973 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139974 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139975 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139976 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139977 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139978 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139979 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139980 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139981 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139982 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139983 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139984 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139985 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139986 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139987 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139988 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139989 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139990 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139991 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139992 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139993 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139994 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139995 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139996 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139997 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139998 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139999 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140000 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-